Quiza bezeichnet:

 Quiza Cenitana, eine antike römische Kolonie in Mauretania Caesariensis
 Titularbistum Quiza, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Quiza (Rapper), mongolischer Rapmusiker